A Equipe Indiana de Copa Davis representa a Índia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela All India Tennis Association. Chegou a três finais da competição (1966, 1974 e 1987), sem, contudo, ganhar o título.

Time atual

Equipe de 2012:
Yuki Bhambri
Vishnu Vardhan
Divij Sharan
Sanam Singh

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe indiana)

India